Involução pode ter os seguintes significados:

em linguagem coloquial, involução (falácia biológica) é o oposto de evolução;
em biologia, involução (biologia) é um processo de regressão orgânica;
em matemática, involução (matemática) é uma aplicação que é inversa de si própria.

Desambiguação